Fatsjet bzw. fastjet steht für folgende Unternehmen:

 fastjet plc, südafrikanisch-britische Luftfahrtholding
 Fastjet Airlines, ehemalige tansanische Fluggesellschaft
 Fastjet Mozambique, ehemalige mosambikanische Fluggesellschaft
 Fastjet South Africa, südafrikanische Fluggesellschaft
 Fastjet Zimbabwe, simbabwische Fluggesellschaft